

Cinema
 Kimberly – film del 1999 diretto da Frederic Golchan

Geografia
 Kimberly – città della Contea di Jefferson, Alabama
 Kimberly – città della Contea di Twin Falls, Idaho
 Kimberly – villaggio della Contea di Outagamie, Wisconsin

Musica
 Kimberly – traccia dell'album Horses di Patti Smith del 1975

Onomastica
 Kimberly – nome proprio femminile

Pagine correlate
Kimberley